L'arrondissement de Borgo Val di Taro est une ancienne subdivision administrative française du département du Taro créée le  dans le cadre de la nouvelle organisation administrative mise en place par Napoléon I en Italie et supprimée le , après la chute de l'Empire.

Composition 
L'arrondissement de Borgo Val di Taro comprenait les cantons de Bardi, Borgo Val di Taro, Busseto, Carpaneto, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Fontanellato, Lugaguano, Monticelli, Noceto, Pellegrino, San Secondo et Zibello.

Liens externes 
 Organisation administrative de l'Empire dans l'almanach impérial pour l'année 1810 

Borgo Val di Taro
Histoire de l'Émilie-Romagne
Histoire de Parme